Synkretismus bedeutet allgemein die Vermischung verschiedener Religionen, Konfessionen oder philosophischer Anschauungen. Der Ausdruck geht auf die Kreter ( syn ‚gemeinsam‘; Krethi ‚Kreter‘) zurück, die ihre gegenseitigen Streitigkeiten im Falle eines fremden Angriffes einstellten, um sich dem Feind mit vereinten Kräften entgegenzustellen.

Ein Anhänger des Synkretismus wird als Synkretist bezeichnet, das zugehörige Adjektiv lautet synkretistisch.

 Synkretismus, Verschmelzung religiöser Ideen, Philosophien oder Kulturformen zu neuen Formen oder Systemen
 Synkretismus (Ägyptologie), Verschmelzung zweier oder dreier Götter ähnlichen Charakters zu einem einheitlichen neuen Gott
 Synkretismus (Linguistik), identische Flexionsmorpheme eines Paradigmas mit unterschiedlichen Merkmalen
 Synkretismus (Religionswissenschaft), religionswissenschaftlicher Fachbegriff zur Beschreibung von Verbindung und Vermischung von Religionen oder religiösen Traditionen
 Genresynkretismus (literarischer Synkretismus), die Symbiose von Merkmalen verschiedener Genres in ein und demselben Werk. Auf dem Gebiet der bildenden Kunst und Architektur wird häufig der Begriff Eklektizismus verwendet.

Siehe auch: